Toetovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Toetovo (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela